Фолликул ( — «мешочек») — круглое, овальное или грушевидное образование в различных органах позвоночных животных и человека, выполняющее разнообразные функции:
 Фолликул яичника (folliculus ovaricus)
 Волосяной фолликул (folliculus pili)
 Лимфатический фолликул (folliculus lymphaticus), так называемый лимфатический узелок
 Фолликул щитовидной железы